Хваловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Волховского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Хвалово.

Географические данные 
Расположено в юго-восточной части района, граничит с Тихвинским районом.

По территории поселения проходят автодороги:
  (Вологда — Новая Ладога)
  (Дудачкино — Сырецкое)
  (Дудачкино — Старково)
  (ур. Курья — Белое)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 57 км.

История 
В середине XIX века в составе Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии была образована Хваловская волость.

В декабре 1922 года Хваловская волость была ликвидирована, все её сельсоветы вошли в состав Колчановской волости Волховского уезда.

16 июня 1954 года в результате объединения Мелексинского и Наволокского сельсоветов был образован Хваловский сельсовет в составе Новоладожского района. 1 февраля 1963 года после упразднения Новоладожского района Хваловский сельсовет вошёл в состав Волховского района.

В конце 1970-х годов в состав сельсовета вошёл Воскресенский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Хваловский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Хваловскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Хваловское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Хваловской волости.

Демография

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 35 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Волховского района